Farogat Iskandarowa (ur. 1955) – tadżycka iranistka
 Diloro Iskandarowa (ur. 1960) – tadżycka orientalistka, iranistka i rusycystka
 Saida Iskandarova (ur. 1980) – uzbecka pływaczka